Іоанн XI (910—935) — сто двадцять шостий папа Римський
 Іоанн XI Веккос (1225—1297) — патріарх Константинопольський